

Сосновське сільське поселення — сільське поселення, Білоярський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Сосновське сільське поселення — сільське поселення, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Сосновське сільське поселення — сільське поселення, Каргасоцький район, Томська область
 Сосновське сільське поселення — сільське поселення, Новокузнецький район, Кемеровська область